Fabianiszki (Wilno)
 Fabianiszki (gmina Bujwidze)